Себастьян Дросте (1892—1927) — поет, актор і танцівник, пов'язаний з підпільними субкультурами Берліна 1920-х років.
 Аннетте фон Дросте-Гюльсгофф (1797—1848) — німецька поетеса, новелістка та композиторка.

 12240 Дросте-Хюльсгофф — астероїд головного поясу, відкритий 13 серпня 1988 року.

 Ефект Дросте — окремий випадок mise en abyme у мистецтві, коли картина з'являється сама у собі, у місці, де в реальності очікується, що з'явиться схожа картина.